Il ciclope – dramma satiresco di Euripide
 Il ciclope – libretto di Pietro Metastasio
Il ciclope – dipinto di Odilon Redon